Gálatas — livro bíblico do Novo Testamento
Gálatas — povo celta da Antiguidade
Gálatas (álbum) — de Sérgio Lopes
Língua gálata
Gálata — bairro de Istambul, Turquia
Galatás (palácio minoico) — sítio arqueológico de Creta, Grécia

Desambiguações de topônimos